Christchurch (termenul englez pentru "Casa lui Hristos") este numele mai multor localități:

 În Noua Zeelandă
 Christchurch cel de al treilea oraș al țării, aflat pe Insula de Sud

 În Regatul Unit
 Christchurch în comitatul Cambridgeshire
 Christchurch în comitatul Dorset
 Christchurch în comitatul Gloucestershire
 Christchurch, sat din apropierea orașului Newport, în Țara Galilor

 În Statele Unite
 Christchurch în Virginia

 În Barbados
 Christ-Church una din Parohiile Barbadosului